Ланс:

 Ланс (лэнс) — кавалерийская пика, применявшаяся рыцарями.
 «Ланс» — французский футбольный клуб.
 «Ланс» — рассказ В. В. Набокова.
 «Ланс» — американская баллистическая ракета малой дальности MGM-52.

Топоним 
 Ланс () — город во Франции, супрефектура в департаменте Па-де-Кале.
 Ланс () — город в Бельгии.
 Ланс () — посёлок в Австрии.
 Ланс () — муниципалитет в Испании, провинция Наварра.
 Ланс () — округ во Франции, один из округов в регионе О-де-Франс.
 Ланс () — кантон во Франции, входит в состав округа Ланс.

См. также 
 Лайнс
 Вальенилья Ланс, Лауреано (1874—1936) — венесуэльский историк, государственный деятель.